Vagrant kan syfta på:
 Vagrant (häst) – ett engelskt fullblod
 Vagrant Island – en ö i Antarktis
 Vagrant Records – ett skivbolag